wdowiec (mężczyzna po śmierci żony) – patrz wdowieństwo (por. wdowa)
 słomiany wdowiec – mężczyzna, którego żona wyjechała np. na wakacje, zostawiając go samego w domu
 Słomiany wdowiec – film z 1955 r.